Victoria Bulgarian Open 2013 или European Tour 2013/14 – Event 1 е първият турнир по снукър, който е част от цикъла Players Tour Championship 2013/2014. Този турнир се играе на 6 – 9 октомври 2013 в зала Универсиада в София, България.

Парични награди 

Обособена паричен награден фонд е 125 000 €.

Финална фаза

Източници 
 
 

Bulgarian Open (снукър)
Спортни състезания в София
2013 година в България